Les Premières Images chrétiennes. Du symbole à l’icône est un essai paru en 1996 dans lequel Frédérick Tristan étudie la formation des premières images du christianisme des origines jusqu’au . Le fil rouge de cette étude est la notion de l’hébreu kabod (la gloire) qui connote le tau de la Septante (tav hébreu) dans un sens lumineux. Ce n’est qu’au , avec les Évangiles de Rabula, que la représentation de la croix glorieuse se changera en crucifixion.

Voir aussi 
 Symbolique chrétienne primitive

Icône chrétienne
Essai français paru en 1996